Scenic bezeichnet:
 einen Ort in South Dakota, Scenic (South Dakota)
 ein australischer Flusskreuzfahrtveranstalter, Scenic (Unternehmen)
 ein Automobil, Renault Scénic

Siehe auch:
 Scenic Hot Springs